Název Medvědice má více významů:

 samice medvěda
 Medvědice (rod) (Arctostaphylos) – rod rostlin
 Medvědice (Třebenice), část města Třebenice v okrese Litoměřice
 Medvědice (tvrz) – tvrz v této vesnici
 Souhvězdí Malé medvědice
 Souhvězdí Velké medvědice
 medvědice (pokrývka hlavy) – velká kožešinová čepice